Карл Николаус Август Шведский и Норвежский (; , Дроттнингхольм — , Стокгольм) — принц Шведский и Норвежский, герцог Даларна, сын короля Оскара I и королевы Жозефины Лейхтенбергской.

Биография 

Август родился 24 июня 1831 года во дворце Дроттнингхольм на западе от Стокгольма. Он стал младшим сыном кронпринца шведского и норвежского Оскара и его жены Жозефины Лейхтенбергской, внучки императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Крёстным отцом новорождённого принца стал русский император Николай I. По этой причине, ему было дано имя Николаус. Но из-за антироссийских протестов в Швеции принц взял в качестве основного имени имя Август. Дети воспитывались в лютеранской вере, хотя их мать оставалась католичкой. Среди его педагогов были шведский философ Кристофер Яков Бострем и норвежский педагог Отто Оберт. Август рос воспитанным, но ленивым юношей. Он совершенно не интересовался культурой и не пользовался своим королевским положением, отдавая предпочтение простым людям, которые его понимали.

В 1846 году в возрасте 16 лет Август поступил в армию. В 1849—1853 годах учился в Уппсальском университете. 10 декабря 1851 года стал почетным членом шведской академии наук. Позже брал участие в военных сражениях и в 1872 году получил звание генерал-лейтенант от артиллерии. Принц не выделялся умом или способностями, в отличие от своих братьев и сестры Евгении, но был добрым и в чём-то оригинальным человеком. Например, он очень интересовался поездами и локомотивами. Один из первых поездов, сделанных в 1856 году был назван в честь принца. Поезд функционировал до 1906 года и сейчас находится в шведском железнодорожном музее.

После смерти в 1856 году старшего брата Августа Густава, отец продал принцу дворец Стернзунд. Август был очень весёлым человеком и по этой причине стал героем многочисленных анекдотов. Ко всему этому он любил выпить и при любой возможности произносил громкие тосты.

В 1864 году во время второго немецкого турне он навестил в Дюссельдорфе принцессу Терезу Саксен-Альтенбургскую, с которой впервые увиделся в 1852 году. После недели пребывания было объявлено о свадьбе. 16 апреля 1864 года в Альтенбурге 33-летний принц и 27-летняя принцесса Тереза вступили в брак. Она была дочерью Эдуарда Саксен-Альтенбургского и его супруги Амалии Гогенцоллерн-Зигмаринген. Принцессу описывали как маленькую хрупкую девушку с мягким выражение лица, у принцессы имелся музыкальный слух. Большой любви между супругами не было, но они смогли стать очень хорошими друзьями. Пара жила в гармонии, несмотря на то, что у Терезы иногда случались нервные срывы, а муж мало бывал дома, путешествуя по Швеции. Тереза сдружилась со своей золовкой Евгенией и часто навещала её в Готланде. Детей супруги не имели.

Принц Август умер 4 марта 1873 года после непродолжительной болезни в возрасте 41 года в королевском дворце в Стокгольме. Похоронен в Риддархольмской церкви. Тереза умерла в 1914 году.

Курьезы 
Так как принц Август был медлительным человеком, в народе о нём говорили, что он «Тупее, чем поезд!» («dummare än tåget»). Это выражение до сих пор живёт в шведском языке, хотя мало кто помнит откуда оно пошло. Сам Август говорил на это: «Они говорят, что я тупой, слышали бы они мою Терезу!» («Dom säger att jag är dum, men dom skulle bara höra min Thérèse!»)

Родословная

Примечания

Литература 
 Edholm, Erik, Svunna dagar. Ur Förste Hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker. Norstedts, 1944
 Edholm, Erik, På Carl XV Tid. Ur Förste Hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker. Norstedts, 1945
 Семенов И. С. Христианские династии Европы, стр. 132

Ссылки 
 Бернадоты
 Профиль на Geneall.net
 Профиль на Тhepeerage.com
 Потомки короля Максимилиана

Бернадоты
Принцы Швеции
Принцы Норвегии
Герцоги Далекарлии
Члены Шведской королевской академии наук
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного